The Island Years může být:
 The Island Years (album, Anthrax), koncertní album skupiny Anthrax z roku 1994
 The Island Years (album, John Cale), kompilace Johna Calea z roku 1996
 The Island Years (album, Ultravox), kompilace skupiny Ultravox z roku 1999